Veitvet (Oslo), een buurt in Oslo
Veitvet (metrostation), een station van de metro van Oslo